11 se poate referi la:

 anul 11
 anul 11 î.Hr.
 11 (număr), numărul natural aflat între 10 și 12